Лопаш може бити:

 Лопаш (Пожега), насељено место у општини Пожега, Република Србија
 Лопаш (Трстеник), насељено место у општини Трстеник, Република Србија